US Open-mesterskabet i damedouble 2019 var den 131. turnering om US Open-mesterskabet i damedouble. Turneringen var en del af US Open 2019 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i New York City, USA i perioden 29. august - 8. september 2019 med deltagelse af 64 par.

Mesterskabet blev vundet af Elise Mertens og Aryna Sabalenka, der i finalen besejrede Viktorija Azarenka og Ashleigh Barty med 7−5, 7−5 på en time og 36 minutter, og som dermed begge vandt den første grand slam-titel i deres respektive karrierer. Det var Mertens og Sabalenkas tredje turneringssejr som makkere, da de tidligere på året havde vundet titlerne i Indian Wells og Miami, hvor de i sidstnævnte også have besejret Azarenka og Barty i semifinalen. Sabalenka havde tidligere i turneringen også slået Azarenka ud af singlerækken, da de to landsmænd mødtes i første runde.

Ashleigh Barty formåede dermed ikke at forsvare den titel, hun havde vundet det foregående år sammen med Coco Vandeweghe, som stillede op til sit titelforsvar med Bethanie Mattek-Sands som makker, men de to amerikanere tabte i første runde.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damedouble androg $ 3.248.000 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 5,8 % i forhold til året før.

Turnering

Deltagere 

Turneringen havde deltagelse af 64 par, der var fordelt på:
 57 direkte kvalificerede par i form af deres ranglisteplacering.
 7 par, der havde modtaget et wildcard.

Seedede par 

De 16 bedst placerede af parrene på WTA's verdensrangliste blev seedet:

Wildcards 

Syv par modtog et wildcard til turneringen.

Resultater

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Se også 
 US Open-mesterskabet i herresingle 2019
 US Open-mesterskabet i damesingle 2019
 US Open-mesterskabet i herredouble 2019
 US Open-mesterskabet i mixed double 2019

Eksterne henvisninger 
 US Open

Noter 

US Open 2019
2019
WTA Tour 2019